Armeeoberkommando ("Haut commadement de l'armée") ou AOK  était un niveau de commandement dans les armées allemande et austro-hongroise, en particulier pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'était l'équivalent d'une « armée » britannique, française, américaine, italienne, japonaise ou impériale russe.

Première Guerre mondiale

Allemagne 
L' armée de l'Empire allemand avait des dénommées Armee-Inspektionen («Inspections de l'armée») comme autorités de commandement au-dessus des corps d'armée. Ceux-ci étaient numérotés de I à VIII. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été rebaptisés Armeeoberkommandos .

Autriche-Hongrie 

En Autriche-Hongrie un Armeeoberkommando (AOK) - il n'y en avait qu'un - fut créé à l'été 1914 au début de la guerre. C'était le centre de commandement de toutes les forces terrestres et navales de la double monarchie. Il fut dirigé par les Armeeoberkommandanten («commandants en chef de l'armée») par l'archiduc Frederick puis à partir du 2 décembre 1916, par l'empereur Charles I lui-même. Le 3 novembre 1918, Arthur Arz en pris le commandement puis dès le lendemain, du 4 au 11 novembre 1918 par Hermann Kövess. Ses chefs d'état-major furent au 1er mars 1917, le maréchal Conrad puis à partir du 2 novembre 1918, Arthur Arz. 

L'AOK était stationné à Teschen en Silésie autrichienne jusqu'en 1916, puis à Baden bei Wien.

Seconde Guerre mondiale 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un AOK, généralement commandé par un Generaloberst ("colonel général" ou grade supérieur) contrôlait plusieurs corps d'armée et disposait de ses propres troupes, par exemple d'artillerie lourde, de troupes de génie et d'autres troupes spécialisées qui lui étaient subordonnées en fonction de la disponibilité et de la tâche à accomplir. L'AOK était le niveau de commandement entre le groupe d'armées et le corps d'armée. Les demandes et l'allocation des fournitures logistiques allaient généralement directement à l'Oberquartiermeister ("intendant principal") de l'AOK; le commandement du groupe d'armées n'intervenait que dans les situations de crise. La zone de responsabilité d'un AOK fut divisée en zone opérationnelle, qui fut ensuite subdivisée au niveau du corps et de la division, et la zone arrière de l'armée, qui était dirigée par le Kommandanten rückwärtiges Gebiet ("Commandant de Zone arrière") ou Korück.

Au cours de la guerre, à certains endroits comme palliatif aux côtés des AOK, il y avait des formations ad hoc appelées armeeabteilungen («troupes de l'armée») et kampfgruppen («groupes tactiques»). De telles formations portait le nom de son commandant et n'avait souvent pas les niveaux habituels de soutien au commandement.

Organisation d'une AOK 
L'organisation normale d'un Armeeoberkommando pendant la Seconde Guerre mondiale était la suivante:

 Commandant en chef - Oberbefehlshaber
 Chef d'état-major - Chef des Generalstabes - par exemple un général de division
 Division de commandement - Führungsabteilung)
 Premier officier d'état-major général (Ia) (opérations) - Erster Generalstabsoffizier (Ia) (opérations)
 Troisième officier d'état-major général (Ic) (Situation ennemie) - Dritter Generalstabsoffizier (Ic) (Feindlage)
 Quatrième officier d'état-major général (Id) (formation) - Vierter Generalstabsoffizier (Id) (Ausbildung)
 Officier du leadership national-socialiste (NSFO; à partir de 1944) - Nationalsozialistischer Führungsoffizier
 Division du quartier-maître principal (fournitures) - Oberquartiermeisterabteilung (Nachschub)
 Quartier-maître principal (O. Qu) - Oberquartiermeister (O. Qu)
 Deuxième officier d'état-major général (Qu 1) - Zweiter Generalstabsoffizier (Qu 1)
 Cinquième officier d'état-major général (Qu 2) - Fünfte Generalstabsoffizier (Qu 2)
 Officier des transports motorisés de l'armée (AO Kraft) - Armee-Kraftfahroffizier
 Intendant de l'armée (IVa) - Intendant de l'armée
 Chirurgien de l'armée (IVb) - Armeearzt
 Vétérinaire de l'armée (IVc) - Armeeveterinär
 Adjudant (gestion) - Adjutantur
 Premier adjudant IIa (questions relatives au personnel des officiers) - 1. Adjudant IIa (Personalangelegenheiten der Offiziere)
 Second Adjudant IIb (affaires du personnel des sous-officiers et des soldats) - 2. Adjudant IIb (Personalangelegenheiten der Unteroffiziere und Mannschaften)
 Juge-avocat de l'armée (III) - Oberstkriegsgerichtsrat
 Aumônier de l'armée (IVd) - Armeepfarrer
 Commandant du quartier général - Hauptquartier Kommandant
 Officiers de succursale - Waffenoffizier
 Chef du génie de l'armée - Armeepionierführer ( A.Pi.Fü )
 Chef de l'armée des transmissions - Armeenachrichtenführer ( A.Nachr. Fu. )
 Officier d'état-major de la défense contre les gaz - Stabsoffizier für Gasabwehr
 Officier d'état-major antichar - Stabsoffizier für Panzerbekämpfung ( Stopak )

Armeeoberkommandos

Panzer Armeoberkommandos

Voir également 

 Armée de campagne

Références 

Histoire militaire de l'Autriche-Hongrie
Histoire militaire de l'Allemagne